Atlántida puede referirse a:

Historia 
Atlántida, la legendaria isla perdida.
Atlántidas, en la mitología griega, las siete hijas de Atlas y Hésperis, raptadas por Busiris y rescatadas por Heracles.

Literatura, música 
 Planeta Atlântida, evento musical anual de verano, realizado por una emisora de radio de Brasil.
 La Atlántida, poema de Jacinto Verdaguer, en catalán.
 La Atlántida, cantata escénica con música de Manuel de Falla, basada en el poema de Jacinto Verdaguer.
 Atlántida, revista cultural española (1963-1972)

Multimedios 
 Editorial Atlántida, empresa editorial periodística argentina fundada en 1918 por el periodista Constancio C. Vigil.
 Atlántida Comunicaciones, empresa multimedios de Argentina, fundada en marzo de 1998 a partir de la sociedad entre Editorial Atlántida, CEI Citicorp Holdings y Telefónica Internacional S.A. (TISA). 
 Atlántida, el único suplemento que la editorial Joc Internacional publicó, en octubre de 1994, para su juego de rol Oráculo.

Cinematografía, radiodifusión, entretenimientos 
 Atlântida Cinematográfica, antigua compañía brasilera de producción de filmes.
 Rede Atlântida, red de emisoras de radio brasilera.
 Radio Atlântida, emisora de radio de Brasil.

Deportes 
 Atlántida Sport Club, club de fútbol paraguayo.

Banca 
 Banco Atlántida S.A., banco hondureño.

Transporte 
 Patrulla Atlántida, vuelo célebre de la aviación española, llevado a cabo en 1926.
 Atlántida S.A., compañía de transporte que opera la Línea 57 de colectivos de Buenos Aires (Argentina).

Geografía 
 Atlántida, departamento del norte de Honduras, de 4.251 km² y 255.000 habitantes, cuya capital es La Ceiba. 
 Atlántida, ciudad y balneario del departamento de Canelones (Uruguay).
 Atlántida, municipio del departamento de Canelones (Uruguay).
 Atlántida, localidad del partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Atlántida, edificio de diez plantas sito en avenida Brasil y rambla costanera, en Atlántida (ciudad y balneario de Uruguay).